Лакассань — () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.

Прізвища:
 Александр Лакассань (1843–1924) — французький лікар, патологоанатом, токсиколог і криміналіст.
 Жан Лакассань (1886—1960) — французький лікар, арготолог, син Александра Лакассаня.